Fujiwara (japanski 藤原) je japansko prezime. Prevedno na hrvatski jezik znači polje glicinije.

Može se odnositi na:
klan Fujiwaru i njegove pripadnike
Fujiwara no Kamatari
Ōshū Fujiwara, ogranak 
Fujiwara no Kiyohira
Fujiwara (owarai), japanski komičarski dvojac
Harry Fujiwara (Mr. Fuji), japansko-američki hrvač
Hiroshi Fujiwara, japanski glazbenik
Fujiwara no Korenari, dvorjanin
Fujiwara no Nakafumi, plemić i pjesnik
Fujiwara no Yoritada, plemić
Fujiwara no Yoshifusa, državnik

Osim kod stvarnih osoba, prezime Fujiwara nazočno je u književnosti među izmišljenim osobama.